Kyenga steht für:

 eine ethnische Gruppe in Westafrika, siehe Tyenga (Ethnie)
 eine Sprache in Westafrika, siehe Tyenga (Sprache)